Le Sixième Jour – romanzo di Andrée Chedid del 1960
Le Sixième Jour (al-Yawm al-Sadis) – film del 1986 diretto da Youssef Chahine e interpretato nel ruolo di protagonista da Dalida
Le Sixième Jour – singolo della cantante italo-francese Dalida pubblicato nel 1986
Le Sixième Jour – album raccolta della cantante italo-francese Dalida pubblicato nel 1986